Adolf Seubert ist der Name folgender Personen:

* Adolf Seubert (Offizier) (1818–1880), deutscher Offizier, Schriftsteller und Übersetzer
 Adolf Seubert (Politiker) (1833–1883), deutscher Politiker, MdL Hessen